Ottenschlag ist der Name folgender Orte:

 Ottenschlag im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Ottenschlag (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Ottenschlag (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich in Niederösterreich
 Ottenschlag (Gemeinde Sankt Georgen am Walde), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Georgen am Walde, Oberösterreich

 Otinoves, Gemeinde in Tschechien
 Dluhoště, Ortsteil von Benešov nad Černou in Tschechien
 Otín (Jindřichův Hradec), Ortsteil von Jindřichův Hradec in Tschechien
 Otov, aufgelassener Ort auf den Fluren von Přední Výtoň in Tschechien